Са́стре ( — «портной») — испанская фамилия. Известные носители:

 Састре, Альфонсо (1926—2021) — испанский драматург, эссеист и литературный критик.
 Састре, Антонио (1911—1987) — аргентинский футболист.
 Састре, Инес (род. 1973) — испанская модель и актриса.
 Састре, Карлос (род. 1975) — испанский велогонщик.
 Састре, Льюис (род. 1986) — испанский футболист.
 Састре, Мартин (род. 1976) — уругвайский режиссёр и художник.
 Састре, Хоан (род. 1997) — испанский футболист.